Mundo Mix FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Diamantina, município do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM, na frequência 97,5 MHz e é afiliada a Rádio Itatiaia. Fundada como Mundo Mix FM, em 2002 a emissora já chegou a ser afiliada à Jovem Pan FM, parceria que durou 6 anos. Em 24 de janeiro de 2019, a emissora chegou a confirmar uma afiliação com a Mix FM, sua estréia estava prevista para fevereiro, mas essa parceria acabou não acontecendo. Em 2020, a emissora se afiliou a Rede UP, passando a se chamar Play Hits Diamantina, em 2021 volta a se chamar Mundo Mix FM e mantem a afiliação com a Rádio Itaiaia.

Emissoras da Rede UP
Estações de rádio de Minas Gerais
Estações de rádio fundadas em 1988
Fundações em Minas Gerais em 1988